Энгель-Крон — фамилия:

Известные носители: Энгель-Крон, Всеволод Михайлович (наст. фамилия Филиппов; 1891—1961) — русский, советский актёр, режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1946).
 Энгель-Крон, Михаил Михайлович (1873—1933) — русский и советский артист оперы (бас-баритон) и педагог.
 Энгель-Крон, Сергей Михайлович (1867—1930) — русский и советский артист оперы (бас) и педагог.